Партидо-де-ла-Сьерра-эн-Тобалина () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мериндадес. Занимает площадь 30,12 км². Население — 87 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса